Robert Kinsey (1897-1964), joueur de tennis américain des années 1920
 Robert Kinsey, personnage de fiction dans Stargate SG-1